Андрей Николаевич Филиппов () — советский и российский тренер по самбо, судья международной категории, Заслуженный тренер России (25 декабря 1992), Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Биография 
Увлекался хоккеем. Во время службы в армии участвовал в событиях в Чехословакии в 1968 году, в ходе которых был контужен. После армии начал заниматься самбо. В 1983 году окончил ГЦОЛИФК. Эксперт по аналитике в соревновательном и тренировочном процессе. В 1990-х годах работал тренером в Аргентине и Испании. Работает заместителем директора спортивной школы Самбо-70. Играет на гитаре и аккордеоне.

Известные воспитанники 
Андрей Филиппов является наставником чемпиона Европы и мира Александра Филатова.

Примечания

Ссылки 
 

Самбисты по алфавиту
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Самбисты СССР
Тренеры СССР по самбо
Тренеры России по самбо
Спортивные судьи СССР
Спортивные судьи России